Населені пункти в Чехії:

 Їндржіхов (Брунталь)
 Їндржіхов (Пршеров)
 Їндржіхов (Шумперк)